«Вулиці Лондона» може означати:

 «Вулиці Лондона» (пісня), 1969 пісня, написана Ральфом МакТелл
 Вулиці Лондона (комп'ютерна гра), 1983 текст пригод
 Вулиці Лондона (1934 фільм)
 Вулиці Лондона (1929 фільм), 1929 злочинний фільм
 Вулиці Лондона — вулиці міста Лондон